U-49:

Немецкие подводные лодки 
 U-49 (1916)
 UB-49
 UC-49
 U-49 (1939)

Прочее 
 U49 — линия скоростного трамвая в Дортмунде